English Translator – komputerowy tłumacz firmy Techland. Program tłumaczy teksty z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski. Posiada słownik z 660 tysiącami tłumaczeń, 140 tysiącami fraz i 3,3 milionami form fleksyjnych (w wersji XT). English Translator XT posiada 57 profili tłumaczeń (np. ekonomiczny, biologiczny itp.), które można dowolnie łączyć. Umożliwia on także tłumaczenie stron internetowych oraz, w zależności od wersji, integruje się z pakietem Microsoft Office pozwalając na tłumaczenie dokumentów tworzonych w Wordzie i Excelu.

Wersje 
English Translator ukazał się w następujących wersjach:
 English Translator
 English Translator 2
 English Translator 3 (zaktualizowany do wersji 3.2)
 English Translator XT
 English Translator XT2 Synergy

English Translator XT 
To czwarta odsłona English Translatora. XT charakteryzuje się tłumaczeniem kontekstowym, wykorzystuje jednocześnie analizę składniową zdania, analizę semantyki poszczególnych wyrazów oraz najnowsze algorytmy gramatyczne. Posiada też ulepszony słownik. English Translator XT oferuje również tłumaczenie stron internetowych oraz tłumaczenie dokumentów bezpośrednio z aplikacji Microsoft Office.

Wydane zostały również wersje Home i Personal, które różnią się między sobą głównie liczbą dostępnych wtyczek. English Translator XT w wersji Home oddaje użytkownikowi do dyspozycji rozbudowany edytor oraz możliwość tłumaczenia stron internetowych w Internet Explorerze. W wersji Personal aplikacja integruje się z aplikacjami Microsoft Office, pozwala na tłumaczenie stron internetowych również w przeglądarce Mozilla Firefox oraz udostępnia dwujęzyczny interfejs i syntezator mowy.

Minimalne wymagania English Translator XT 
 Procesor: Pentium II 333 MHz
 Pamięć: 64 MB
 System: Windows 98, Me, NT 4.0 SP6, 2000, XP
 Dysk twardy: 150 MB (zalecane 220 MB)

Zobacz też 
 Deutsch Translator
 Français Translator

Oprogramowanie do nauki języków